Большереченское муниципальное образование — муниципальные образования в России:

 Сельское поселение «Большереченское» — сельское поселение в Кабанском районе Бурятии.
 Большереченское муниципальное образование — городское поселение в Иркутском районе Иркутской области.

См. также 
 Большереченский сельсовет — сельское поселение в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Большереченское городское поселение — городское поселение в Большереченском районе Омской области.
 Сельское поселение «Большереченское» — сельское поселение в Красночикойском районе Забайкальского края.